Жозеф Жан Феликс Обер (; 20 августа 1849, Нант — 23 мая 1924, Saint-André-d'Ornay около Ла-Рош-сюр-Йон, Вандея) —  французский художник, работавший в сфере религиозной живописи. Также известен, как создатель картин, посвящённых Вандейскому мятежу.

Биография 
 
Уроженец Нанта. В 1872 году женился на дочери математика Жана-Клода Буке, а в следующем, 1873 году, поступил в Школу изящных искусств в Париже, где учился у Александра Кабанеля. Обер украсил фресками церкви Нотр-Дам-де-Шан в Париже и Нотр-Дам-де-Безансон в Безансоне, церковь Сен-Поль в Шарантон-ле-Поне и ряд других. Помимо фресок, он занимался созданием эскизов для витражей.

Обер был востребованным художником. В 1898 году он приобрёл чрезвычайно живописно расположенное шато (поместье) «Эрмитаж» в Мансенан-Лизерне, департамент Ду, где имел обыкновение проводить лето и устроил свою мастерскую.

Сегодня Обер больше всего известен своей картиной «Потопления в Нанте» (казни революционерами вандейцев), оригинал которой хранится в Музее изящных искусств Нанта, а этюд — в Музее истории и искусств Шоле.

Литература 
 Joseph Aubert // Benezit Dictionary of Artists (англ.) — 2006. — ISBN 978-0-19-977378-7
 J. Calvet, Joseph Aubert (1849-1924), Paris, F. Lanore Éditeur, 1926.
 Romain Dauphin-Meunier, Joseph Aubert (1849-1924): la vie et l’œuvre d’un peintre chrétien (докторская диссертация, Париж, Университет Париж IV Сорбонна, 2005).

Примечания

Галерея 

Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века